Kaneko se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Beverly Kaneko
 Natsumi Kaneko